Morville (Mancha)
 Morville (Vosges)
 Morville-en-Beauce
 Morville-lès-Vic
 Morville-sur-Andelle
 Morville-sur-Nied
 Morville-sur-Seille